Александр Эльгизарович Будкин (8 сентября 1986, Челябинск) — российский хоккеист, защитник.

Карьера 
Александр Будкин начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в «Тракторе», который в то время выступал в Высшей лиге. Следующий сезон Александр провёл в саратовском «Кристалле», а в 2005 году Будкин дебютировал в Суперлиге в составе родного московского «Динамо», где выступал до 2009 года, когда вновь вернулся в «Трактор». Сезон 2010/11 Александр должен был начать в московском «Динамо», однако перед самым началом турнира он подписал контракт с череповецкой «Северсталью», где провёл лишь 6 игр, после чего был обменян в московский «Спартак». В составе москвичей Будкин сумел стать одним из основных защитников клуба, набрав 11 (2+9) очков в 33 проведённых матчах. В мае 2013 года Будкин подписал 2-летний контракт с ХК Динамо Москва.

Достижения 
 Обладатель Кубка Шпенглера 2008.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 3 декабря 2012 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Лада»